Il doppio del torneo di tennis Prime Cup Aberto de São Paulo 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Prime Cup Aberto de São Paulo 2003, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2003, è stato vinto da Federico Browne e Rogier Wassen (tds n. 1). In finale hanno sconfitto Ignacio Hirigoyen e Andy Ram con il punteggio di 7-60, 7-63.

Teste di Serie

  Federico Browne /  Rogier Wassen (campioni)
  Ignacio Gonzalez-King /  Sergio Roitman (primo turno)

  Marcos Daniel /  Juan Pablo Guzmán (primo turno)
  Edgardo Massa /  Flávio Saretta (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2003